Het ATP-toernooi van Marseille 2016 (met de officiële naam Open 13) werd van 15 tot en met 21 februari 2016 gehouden op de indoor hardcourtbanen van het Palais des Sports de Marseille.

Het enkelspel werd gewonnen door Nick Kyrgios. Hij versloeg in de finale Marin Čilić met 6-2 en 7-6(3). Het dubbelspel werd gewonnen door Mate Pavić en Michael Venus. Zij versloegen in de finale Jonathan Erlich en Colin Fleming  met 6-2 en 6-3.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Marseille
ATP-toernooi van Marseille